Майкл Дэвис () — член Совета попечителей, казначей Фонда Викимедиа (с 2003 по ноябрь 2007 года).

Получил образование в Williams College и Чикагском университете. Проживает в Сент-Питерсберге (штат Флорида).

В прошлом CEO компании Chicago Options Associates, а затем занимавшийся торговлей ценными бумагами в Чикаго. В настоящее время Майкл — руководитель операционного отдела (Chief Operating Officer) сообщество-ориентированного вики-хостингового сервиса Wikia, Inc..

Викимедиа